Елисеев, Владимир: 
 Елисеев, Владимир Степанович (1923—2003) — советский лётчик, полковник, Герой Российской Федерации.